Hoddom steht für:
 Hoddom, Ortschaft in Dumfries and Galloway, Schottland
 Hoddom (Civil parish), ehemalige Civil parish in der Verwaltungsgrafschaft Dumfriesshire, Schottland